Lohgraben ist ein Gewässername:
 Lohgraben, anderer Name des Heitzhoferbachs, eines rechten Zuflusses der Nidda bei Karben-Okarben 
 Lohgraben (Altmühl), zwei Zuflüsse der Altmühl in Bayern; flussabwärts:
 Lohgraben (Altmühl, Treuchtlingen), linker Zufluss nahe Bubenheim, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Lohgraben (Altmühl, Dollnstein), linker Zufluss bei der Bubenrothermühle, Markt Dollnstein, Landkreis Eichstätt, der aus dem rechten Wellheimer Trockental zuläuft
 Lohgraben (Bieberswöhrbach), linker Zufluss des Bieberswöhrbachs (linker Oberlauf der Ölschnitz, zum Roten Main) vor der Prebitzmühle, Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lohgraben (Egau), linker Zufluss der Egau bei Dattenhausen, Gemeinde Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Lohgraben (Hamstergraben), linker Zufluss des Hamstergrabens im Zuflusssystem der Nidda. Siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Nidda
 Lohgraben, Gewässerabschnitt des Herrenweihergraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Flernitzbach, zur Haidenaab) nach Plössen, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Erlbach → Lohgraben → Herrenweihergraben
 Lohgraben (Kinsach), rechter Zufluss der Kinsach bei der Stockmühle, Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lohgraben (Landgraben), bei Vierhöfen, Markt Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau versickernder Bach (im Einzugsgebiet des Landgrabens, zur Donau nach Fehmbach, Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf), beide Orte in Bayern; Abschnittsnamensfolge Einbach → Neuhauser Graben → Lohgraben
 Lohgraben (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Neckar) in Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lohgraben, Abschnittsname des Litzelbachs im Landkreis Regensburg, Bayern
 Lohgraben (Lohamer Graben), linker Oberlauf des Lohamer Grabens bis nach Loham, Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lohgraben, Oberlaufname des Moosgrabens, der bei Roith in der Gemeinde Mintraching im Landkreis Regensburg, Bayern von links in den Geislinger Mühlbach mündet
 Lohgraben, Oberlaufname bis nach Schwemmberg des Murrbachs, rechter Zufluss des Höllbachs (zum Hammermühlbach, zum Kollbach) in Mietraching, beide Orte im Stadtteil Mietraching, Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lohgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in der Stadt Gundelsheim im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lohgraben (Olfe), rechter Zufluss der Olfe beim Stadtteil Neunkirchen von Lichtenfels im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Lohgraben (Rosenbach), linker Zufluss des Rosenbachs (zum Ringgenbach) bei Ringgenbach, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lohgraben (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) bei Maxenhof, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lohgraben (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) bei Neumarkt in der Oberpfalz
 Lohgraben (Traun), rechter Zufluss der Traun (zur Alz) vor Daxerau, Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
Lohgraben (Wilder Graben), rechter Zufluss des Wilden Grabens (zur Ilm) bei Weimar in Thüringen
 Lohgraben (Winkelgraben), linker Oberlauf des Winkelgrabens (zur  Möhlin) bei Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Lohgraben (Wörnitz) – zwei Zuflüsse der Wörnitz in Bayern; flussabwärts:
 Lohgraben (Wörnitz, Dinkelsbühl), linker Zufluss beim Stadtteil Freundstal von Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Lohgraben (Wörnitz, Alerheim), rechter Neben- und zugleich linker Zufluss der Wörnitz bei der Wennenmühle, Gemeinde Alerheim, Landkreis Donau-Ries

 Ilbenstädter Lohgraben, linker Zufluss der Nidda bei Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt. Siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Nidda

Siehe auch:
 Hinterlohgraben
 Lobach
 Lohbach
 Loobach
 Lohegraben
 Lohrgraben
 Lohbächlein